São Brás kan syfta på:

Brasilien 

 São Brás (kommun), Alagoas,

Portugal 

 São Brás (freguesia i Portugal, Lissabon), Amadora, 
 São Brás (freguesia i Portugal, Azorerna, Ribeira Grande), 
 São Brás (freguesia i Portugal, Azorerna, Praia da Vitória), 

Robotskapade Portugalförgreningar